Крнско () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 5,62 км². Центр общины располагается на высоте 230 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 516 человек.

На территории общины располагается железнодорожная станция.

История 
Первое упоминание об общине датируется 1360 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края